

Cinema 
Forza maggiore (Force majeure) – film del 1989 diretto da Pierre Jolivet
Forza maggiore (Turist), noto anche con il titolo internazionale Force Majeure – film del 2014 diretto da Ruben Östlund

Letteratura 
Forza maggiore (Force Majeure) – romanzo di Bruce Wagner del 1991

Musica 
Force Majeure – album del 1979 dei Tangerine Dream
Force Majeure – album del 1989 di Doro Pesch
Force Majeure – gruppo musicale britannico attivo dal 1983 al 1986
Force Majeure – album degli H.E.A.T del 2022